Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 53 dans le monde.

 Route fédérale 53 en Allemagne
 Route européenne 53 en Allemagne et en République Tchèque
 U.S. Route 53 aux États-Unis
 Route principale 53 en Finlande
 Route 53 en Islande
 Route régionale 53 en Tunisie
  dans plusieurs pays